Caillavet steht für:

 Caillavet, eine französische Gemeinde im Département Gers

Caillavet ist der Familienname folgender Personen:

 Arman de Caillavet (1844–1910), Madame Arman de Caillavet oder auch Madame de Caivallet, Pariser Salonnière, siehe Léontine Lippmann
 Gaston Arman de Caillavet (1870–1915), französischer Dramatiker und Librettist
 Henri Caillavet (1914–2013), französischer Politiker